San Justo puede referirse a:

Religión

Santos 
 Justo de Complutum, mártir paleocristiano - muerto en Complutum en el 304;
 Justo de Canterbury, obispo - muerto en Canterbury en el 627;
 Justo de Condat, monje - en la región de Condat, en el Jura, (s. VI);
 Justo de Trieste, mártir paleocristiano - muerto en las persecuciones de Diocleciano;
 Justo de Urgel, obispo - en Urgel, en la Hispania Tarraconense, quien expuso de forma alegórica el Cantar de los Cantares y tomó parte en los concilios hispanos (s. VI);
 Justo de Beauvais, mártir paleocristiano - decapitado en Beauvais en el 285;
 Justo de Lyon, obispo - muerto en	Egipto en el 390;
 Justo de Troyes, mártir paleocristiano - muerto en Troyes durante las persecuciones de Aurelio, en el 273;

Edificios religiosos 
 Iglesia de San Justo, desambiguación
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, desambiguación
 Catedral de San Justo, desambiguación
 Catedral de los Santos Justo y Pastor, desambiguación

Divisiones administrativas

En Argentina 
 Departamento San Justo de la provincia de Córdoba;
 Departamento San Justo de la provincia de Santa Fe;
 San Justo, localidad del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires;
 San Justo, localidad del centro de la provincia de Santa Fe;
 Villa San Justo, una localidad del departamento Uruguay de la provincia de Entre Ríos;
 Colonia San Justo, un centro rural de población del departamento Concordia de la provincia de Entre Ríos.

En España

Asturias

San Justo, parroquia del concejo de Valdés;
 San Justo de las Dorigas, parroquia del concejo de Salas;
 San Justo, parroquia del concejo de Villaviciosa;
 San Xusto, parroquia del concejo de Langreo;
 San Xusto, parroquia del concejo de Mieres;

Barcelona

San Justo Desvern, oficialmente Sant Just Desvern, municipio;

La Coruña
 San Justo, parroquia del municipio de Coristanco;
 San Xusto, parroquia del municipio de Lousame;

Huesca
 San Juste, localidad del municipio de Fiscal;

León

San Justo de los Oteros, localidad del municipio de Corbillos de los Oteros;
 San Justo de Cabanillas, localidad del municipio de Noceda del Bierzo;
 Cabanillas de San Justo, localidad del municipio de Noceda del Bierzo;
 San Justo de la Vega, municipio;
 San Justo de las Regueras, localidad del municipio de Villaturiel;

Lérida
 Sant Just Joval, localidad del municipio de Clariana de Cardener;
 El Pi de Sant Just, localidad del municipio de Olius;
 Sant Just d'Ardèvol, localidad del municipio de Pinós;

Lugo
 San Xusto de Cabarcos, parroquia del municipio de Barreiros;
 San Xusto da Repostería, parroquia del municipio de Palas de Rey;
 San Xusto, parroquia del municipio de Baralla;

Orense
 San Justo, parroquia del concello de Carballeda de Valdeorras;

Pontevedra
 San Xusto, parroquia del municipio de Forcarey;

Salamanca
 San Justo de Valmuza, localidad del municipio de Galindo y Perahuy;

Zamora
 San Justo, municipio;

Miscelánea 
 Tornado de San Justo, que provocó grandes destrozos en la homónima localidad santafesina el 10 de enero de 1973;
 Navío San Justo, un buque español que participó en la batalla de Trafalgar;